C-131 steht in dem von 1948 bis 1962 geltenden Bezeichnungssystem der United States Air Force (USAF) für folgende zweimotorige propellergetriebene Transportflugzeuge des US-amerikanischen Herstellers Convair:
 C-131A für die Militärversion der Convair CV-240
 C-131B für Militärversionen der Convair CV-340
 YC-131C für zwei militärische Versuchsexemplare der Convair CV-340 mit Turbopropantrieb
 C-131D für Militärversionen von Convair CV-340 sowie sechs Convair CV-440
 C-131E für Militärversionen der Convair CV-440.

Convair (Luftfahrzeug)
Abkürzung